Masjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Masjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun, 
Masjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (23,8 ha)
Masjön, Västergötland, sjö i Marks kommun,  (21,3 ha)
Masjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (19,6 ha)
Masjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (72,9 ha)
Masjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (62,1 ha)

Se även
Madsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn